Евгений Владимирович Крюков:
 Крюков, Евгений Владимирович (род. 1963) — советский и российский футболист, вратарь.
 Крюков, Евгений Владимирович (род. 1966) — медик, академик РАН.